Щитоноска пятнистая () — жук подсемейства щитоносок из семейства листоедов.

Распространение 
Встречается от западного палеарктического региона до Китая (Синьцзян-Уйгурский автономный район).

Экология и местообитания 
Кормовые растения — астровые (Asteraceae): тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium), полынь селитряная (Artemisia nitrosa), полынь лечебная (Artemisia abrotanum) и пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare).

Примечания

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Щитоноски (род)
Животные, описанные в 1844 году